— дитяча кольорова кодомо-манґа, намальована манґакою та письменником Хаяо Міядзакі. Існує однойменне популярне аніме Мій сусід Тоторо.

Сюжет 
Японія, п'ятдесяті роки минулого століття. Переїхавши в село, дві маленькі сестри Сацукі (старша) і Мей (молодша) глибоко всередині дерева виявили незвичайний, чудовий світ, населений Тоторо, чарівними пухнастими створіннями, з якими у дівчаток відразу ж зав'язалася дружба. Одні з них великі, інші зовсім крихітні, але у всіх у них величезне, добре серце і магічні здібності здійснювати незвичайні речі, на зразок польотів над горами або вирощення величезного дерева за одну ніч. Але побачити цих істот можуть лише діти, які їм сподобаються. Подружившись з сестрами, Тоторо не тільки влаштовують їм повітряну екскурсію по своїх володіннях, але і допомагають Мей побачитися з хворою мамою, що лежить в лікарні.

Герої цієї історії

Люди 
 Кусакабе Сацукі — (11 років), чесна та рішуча старша сестра.
 Кусакабе Мей — (4 роки), енергійна і дуже допитлива молодша сестра.
 Мати, Кусакабе Ясуко — рік тому через хворобу потрапила до лікарні.
 Батько, Кусакабе Тацуо — вчений і викладач в університеті.
 Бабуся Канта — стара бабуся.
 Оґакі Канта —однокласник Сацукі.

Тоторо з друзями 
Тоторо — істота, що оселилася у Японії задовго до людей. Живе в лісі, харчуючись жолудями, горіхами і плодами дерев. Зазвичай він невидимий для людей. Вдень - здебільшого спить, а в місячні ночі любить грати на окаріні. Також вміє літати. Тоторо - це ім'я, яке дала йому Мей.
 Великий Тоторо — вік близько 1300 років. Приблизний зріст -2 метри.
 Середній Тоторо — вік близько 600 років.
 Маленький Тоторо — вік близько 100 років.
 Котобус — автобус для Тоторо. Люди його не бачать, але якщо Котобус проходить поруч, в них виникає відчуття, наче повз пролетів вихор. У нього 12 лап. Він також може літати і бігати по воді.
 Чорнушки — комочки пилу і сажі.

Див. також 
 Мій сусід Тоторо - однойменне аніме.
 Віднесені привидами
 Принцеса Мононоке

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»

Драматичні аніме та манґа
Дитячі аніме та манґа